

Famiglia 
De Stefano – 'ndrina calabrese

Persone 
Alessandra De Stefano – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Antonino De Stefano – storico e docente italiano
Antonino De Stefano – magistrato amministrativo italiano e vicepresidente della Corte costituzionale
Cristina De Stefano – giornalista e scrittrice italiana
Felice De Stefano – ingegnere navale e dirigibilista italiano
Gennaro De Stefano – giornalista e scrittore italiano
Gildo De Stefano – giornalista, scrittore e critico musicale italiano
Giorgio De Stefano – mafioso italiano
Giulio De Stefano – ex velista italiano
Giuseppe De Stefano – mafioso italiano
Orazio De Stefano – mafioso italiano
Paolo De Stefano – mafioso italiano
Silvana De Stefano – architetto e scultrice italiana
Vitale De Stefano – attore e regista italiano

Pagine correlate 
De Stefani
Di Stefano